Fleißbach ist Gewässername und -namensbestandteil:

 Fleißbach (Sauer), linker Zufluss der Sauer in Bollendorf, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

 Großfleißbach oder Große Fleiß, linker Zufluss der Möll vom Hocharn bei Pockhorn, Gemeinde Heiligenblut am Großglockner, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten; siehe Fleißtal#Großes Fleißtal
 Kleinfleißbach oder Kleine Fleiß, linker Zufluss des Großfleißbachs vom Hohen Sonnblick vor Fleiß, Gemeinde Heiligenblut am Großglockner, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten; siehe Fleißtal#Kleines Fleißtal

Siehe auch:
 Fließbach